Huis Ter Meer te Maarssen, van 1526 - 1672 Zuylenburg geheten
 Kasteel Zuilenburg bij Overlangbroek, ook wel 'Klein Zuilenburg' genoemd ter onderscheiding van het huis Zuilenburg of Ter Meer bij Maarssen
 Zuylenburgh te Oud-Zuilen